Den botfärdiga Magdalena är ett vanligt motiv inom konsten som porträtterar Maria från Magdala eller Maria Magdalena:

Den botfärdiga Magdalena (Cagnacci) – en målning av Cagnacci från 1660–1663
Den botfärdiga Magdalena (Canova) – skulptur av Antonio Canova från cirka 1796
Den botfärdiga Magdalena (Caravaggio) – målning av Caravaggio från 1597
Den botfärdiga Magdalena (Cecco del Caravaggio) – målning av Cecco del Caravaggio från tidigt 1600-tal på Nationalmuseum
Den botfärdiga Magdalena (Desiderio da Settignano) – skulptur av Desiderio da Settignano från 1435
Den botfärdiga Magdalena (Dolci) – målning av Carlo Dolci från cirka 1635 på Nationalmuseum
Den botfärdiga Magdalena (Donatello) – skulptur av Donatello från 1453–1455
Den botfärdiga Magdalena (Dou) – målning av Gerrit Dou från cirka 1640 på Nationalmuseum
Den botfärdiga Magdalena (El Greco) – målning av El Greco från 1594–1595
Den botfärdiga Magdalena (Gentileschi) – målning av Artemisia Gentileschi från cirka 1625
Den botfärdiga Magdalena (Giordano) – en målning av Luca Giordano från cirka 1645
Den botfärdiga Magdalena (La Tour) – en serie målningar av Georges de La Tour från 1640-talet
Den botfärdiga Magdalena (Tintoretto) – målning av Tintoretto från 1602
Den botfärdiga Magdalena (Tizian) – en serie målningar av Tizian

Motiv i konsten